Emil Ruusuvuori era il detentore del titolo ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo.

In finale Alex Molčan ha sconfitto João Sousa con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Emil Ruusuvuori (ritirato)
  Henri Laaksonen (semifinale)
  Alex Molčan (campione)
  Jahor Herasimaŭ (primo turno)

  Oscar Otte (quarti di finale) 
  Liam Broady (quarti di finale) 
  Jozef Kovalík (primo turno) 
  Nikola Milojević (quarti di finale)

Qualificati 

  Joris de Loore (secondo turno)
  Jonas Forejtek (secondo turno)

  Shintaro Mochizuki (secondo turno) 
  Alexander Shevchenko (semifinale)

Lucky loser 

  Kyrian Jacquet (primo turno)

Wildcard 

  Patrik Niklas-Salminen (primo turno)
  Otto Virtanen (primo turno)

  Jack Draper (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Tali Open 2021